Pyrgus cacaliae — бабочка из семейства толстоголовок.

Этимология названия 
Cacalia (латинское, ботаническое) - какалиа - название растения.

Описание 
Длина переднего крыла 13 - 15 мм.

Ареал и места обитания 
Центральная и Юго-восточная Европа. В Восточной Европе известна только из Южных Карпат на территории Румынии.

Бабочки населяют кустарниковые заросли, субальпийские и альпийские луга на высотах 1800 - 2300 метров над уровнем моря.

Биология 
Развивается за год в одном поколении. Время лёта длится с июня по август. Бабочки летают среди травяной растительности и низких кустарников.

Самки откладывают яйца поштучно на нижнюю сторону листьев кормовых растений, которыми выступают различные виды лапчатки.

Источники 
 Львовский А. Л., Моргун Д. В. — Булавоусые чешуекрылые Восточной Европы (Определители по флоре и фауне России), М.: КМК, 2007

Примечания 

Темнокрылки (чешуекрылые)
Животные, описанные в 1839 году
Насекомые Евразии